Bellmont, un village du comté de Wabash dans l'Illinois.
 Bellmont, une ville du comté de Franklin dans l'État de New York.

Voir aussi